Giorgio Faletti (1950-2014), romancier, acteur et chanteur italien ;
 Juliette Colbert Faletti de Barolo (1786-1864), fondatrice d'œuvres sociales et d'ordres religieux dans le Piémont, vénérable catholique, épouse de Tancredi Falletti Di Barolo ;
 Ottavio Faletti di Barolo ou Falette de Barol (1753-1828), essayiste, sénateur de l'Empire, père de Tancredi ;
 Tancredi Falletti Di Barolo (1782-1838), maire de Turin, fondateur des Sœurs de Sainte-Anne de Turin, vénérable catholique, fils d'Ottavio et époux de Juliette Colbert.

Patronyme italien